Milot (Albanië), een gemeente in het district Kurbin in de Albanese prefectuur Lezhë
Milot (voornaam), een Albanese voornaam, afgeleid van de plaatsnaam
Milot (Haïti), een gemeente in het arrondissement Acul-du-Nord in het Haïtiaanse departement Nord
Milot (achternaam), een familienaam
 Annabelle Milot, Frans regisseuse, presentatrice en actrice
Kees Milot, pseudoniem van de Nederlandse schrijver G.A. van Oorschot
 Lætitia Milot, Frans actrice en model
 Valérie Milot, Canadees harpiste

Zie ook 
 Milota